Super Chief steht für:

 Ford F-250 Super Chief, Automodell von Ford
 Keller DeLuxe Super Chief, Automodell der Keller Motors Corporation
 Pontiac Super Chief, Automodell von Pontiac
 Super Chief, US-amerikanischer Expresszug, siehe Southwest Chief #Geschichte